Symposion kan syfta på:

Symposion (Platon) – ett av verk av Platon
Symposion (bokförlag) – ett svenskt bokförlag
Symposion International AB – en svensk importör och leverantör av spritdrycker
Symposion (målning av Akseli Gallen-Kallela) – en målning av Akseli Gallen-Kallela

en:Symposium#Symposium as a social activity in antiquity